Lindenstraße 4 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Lindenstraße 4 (Quedlinburg), Sachsen-Anhalt
 Lindenstraße 4 (Teupitz), Brandenburg